Classifica combinata del Tour de France
 Classifica combinata della Vuelta a España